Koda může být:

 Koda (Tetín), část obce Tetín v okrese Beroun
 Koda (národní přírodní rezervace), národní přírodní rezervace na území obcí Tetín, Srbsko a Korno v okrese Beroun
 Koda (Tetri Tskaro), vesnice v Gruzii v okrese Tetri Tskaro v provincii Kvemo Kartli
 Kumi Kóda (uváděná zpravidla v anglické translitraci jako Kumi Koda), japonská zpěvačka
 Koda, ve fonetice slabičný svah uzavřených slabik následující za slabičným jádrem. Například slovo sestra může být vysloveno bez kod (slabikování se-stra), nebo obsahovat kodu s (slabikování ses-tra), respektive st (slabikování sest-ra).

Související články 
 Coda (rozcestník)

Externí odkazy